Greisch steht für:
 Greisch (Habscht), Ortsteil der luxemburgischen Gemeinde Habscht
 Jean Greisch, ein französischer Philosoph und Universitätsprofessor.

 Bureau Greisch, belgisches Ingenieur- und Architekturbüro